The Wild Places (album van Duncan Browne), een album van Duncan Browne uit 1978
 The Wild Places (nummer van Duncan Browne), een nummer afkomstig van het bovenstaande album
 The Wild Places (Dan Fogelberg), een album van Dan Fogelberg uit 1990